FK Kareda Kaunas foi uma equipe lituana de futebol com sede em Kaunas. Disputava a primeira divisão da Lituânia (Campeonato Lituano de Futebol).

Seus jogos foram mandados no Kariuomenės Stadium, que possui capacidade para 1.000 espectadores.

História 

O FK Sakalas Šiauliai foi fundado em 1935.

Uniforme 
 Primero: Amarelo e preto (2007/2008).
 Alternativo: Preto (2007/2008).

Kareda Kaunas